El término Bejuco de agua puede corresponder al nombre común de diferentes especies de plantas:

 Algunas especies silvestres de vitáceas en las Antillas, Panamá, Colombia y Venezuela, en particular las especies Vitis tiliifolia y Cissus verticillata.
 En las mismas regiones, la dileniácea Pinzona coriacea.